Ходжаабад — топоним в Узбекистане:

 Ходжаабад — город в Андижанской области.
 посёлок городского типа:
 Ходжаабад (Балыкчинский район) — в Андижанской области.
 Ходжаабад (Наманганская область) — в Наманганской области.